Brookhaven kan syfta på:

 Brookhaven, Georgia
 Brookhaven, Mississippi
 Brookhaven, New York
 Brookhaven, West Virginia